Василий Петрович Орлов (24 апреля 1912 — 15 мая 1999) — советский архитектор. Председатель правления Союза архитекторов УАССР в 1967—1979 гг. Член Союза архитекторов СССР с 1948 года. Заслуженный архитектор РСФСР (1980).

«Патриарх удмуртской архитектуры» — во многом определил внешний облик города Ижевска, где он работал в 1940—1988 годах.

Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР (1985), «Почётный гражданин Ижевска» (1989).

Биография 
Родился в 1912 году в селе Борщёвка Тамбовского уезда Российской империи, из крестьянской семьи.

Окончив школу в Тамбове с 1931 года работал маляром на стройках Москвы.

В 1934—1940 годах учился в Московском архитектурном институте, ученик Г. П. Гольца.

После окончания института был направлен на работу в город Ижевск.

В годы Великой Отечественной войны работал на Металлургическом заводе начальником цеха.

С 1945 года — в Управлении по делам архитектуры при Совете Министров УАССР в качестве управляющего проектной конторой «Удмуртпроект», затем начальник инспекции Госархстройконтроля.

Преподавал в только что созданном Ижевском художественно-ремесленном училище.

С 1948 года — член Союза архитекторов СССР. Участник V съезда архитекторов СССР.

В 1950—1988 годах — в проектном институте «Удмуртгражданпроект»: главный архитектор мастерской, начальник мастерской, главный инженер института, главный архитектор института.

В 1967—1979 годах — председатель правления Союза архитекторов Удмуртской АССР.

С 1981 года на пенсии. Умер в 1999 году.

Работы 

С 1940 по 1988 год работал в городе Ижевске, во многом определив внешний облик города.

Первые его проекты появились ещё в годы войны — в 1943—1944 годах.

Активно содействовал утверждению в архитектуре города неоклассицизма.

Проектировал здания:
 Стадион «Зенит».
 Дворец культуры «Ижмаш» (с 2011 года — здание Русского драматического театра).
 Дворец культуры «Ижсталь».
 Здание «Удмуртэнерго» на ул. Советской.
 Торгово-выставочный павильон на ул. Ленина (ныне магазин «Радиотехника»).
 Здание Дворец пионеров, в котором ныне находится Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств.

Соавтор схемы монументально-декоративного оформления Ижевска, ансамбля городской эспланады, ансамбля жилых домов по Пушкинской улице.

Автор эскиза памятной медали к 200-летию первого ижевского архитектора С. Е. Дудина.

Награды и признание 
 Почётный гражданин города Ижевска (1989).
 Государственная премия Удмуртской АССР (1985) — в составе коллектива архитекторов «За проектирование и строительство ансамбля Центральной площади города Устинова».
 Заслуженный архитектор РСФСР (1980).
 Заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР (1951).
 Медаль «Ветеран труда».
 Неоднократно награждён Почётными грамотами (1951, 1957, 1962, 1967, 1972).

Память 
 В 2012 году была установлена мемориальная доска на доме № 15 по Советской улице, в этом доме, построенном по его проекту, архитектор жил c 1953 года.
 В 2014 году в честь В. П. Орлова названа новая улица — Улица Архитектора Орлова.

Примечания

Источники 
 http://www.izh.ru/i/info/15196.html
 100 лет архитектору Орлову
 Орлов Василий Петрович // Архивная служба Удмуртии
 Орлов Василий Петрович // Федеральное архивное агентство
 В Ижевске открыли мемориальную доску в честь легендарного архитектора // «Удмуртская правда», 25 апреля 2012
Выпускники МАРХИ
Архитекторы СССР
Архитекторы Ижевска
Члены Союза архитекторов СССР
Почётные граждане Ижевска
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики